

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 45, w tym 1 podstawowa

Inne 
 Zamoście-Kolonia
 Zamoście toruńskie – obszar obejmujący lewobrzeżną część miasta jednak powszechnie nieuznawany za część Torunia.
Zamoście – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.

Ukraina 
 Zamoście (rejon maniewicki)
 Zamoście - część miasta Gliniany, dawniej samodzielna wieś